Sven Drakenberg kan avse:

Sven Drakenberg (företagsledare)
Sven Drakenberg (intendent)